Miss World China (en chino: 世界小姐中国赛区) es el concurso anual para elegir a la representante de la República Popular China en el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Mundo. Es el primer y más antiguo concurso de belleza nacional que se estableció en China.

La actual Miss World China es Qin Zewen, quien representará a su país en Miss Mundo 2022.

Historia 
Miss World China (Chino simplificado: 世界小姐中国赛区; Chino tradicional: 世界小姐中國賽區; pinyin: shìjiè xiǎojiě zhōngguó sàiqū) es el mayor concurso nacional de belleza en China continental envía representantes de China para Miss Mundo concurso de belleza desde 2001.

Ganadoras 
  Ganadora
  Finalista
  Semifinalista
  Cuartofinalista

Referencias 

Concursos de belleza de China